Paratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paratjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 713422-144519), sjö i Strömsunds kommun, 
Paratjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 713458-144510), sjö i Strömsunds kommun, 
Paratjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710915-144876), sjö i Krokoms kommun,  (7,03 ha)
Paratjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710944-144894), sjö i Krokoms kommun,  (5,55 ha)
Paratjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 711602-145369), sjö i Krokoms kommun,  (5,98 ha)
Paratjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 711646-145357), sjö i Krokoms kommun, 
Paratjärnarna (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Paratjärnen, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn